Бидл () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Бидл, Джордж Уэлс (1903—1989) — американский генетик, автор гипотезы «один ген — один фермент».
 Бидл, Чонси Делос (1866—1950) — американский ботаник и садовод канадского происхождения.

Топонимы 
 Бидл — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота.